Pravda pode significar:

Pravda, jornal russo;
Pravda (filme), filme francês de 1969.

Desambiguação